

Білозер'є — присілок, Мурашинський район, Кіровська область
 Білозер'є — село, Ромодановський район, Мордовія

Див. також 
 Білозір'я

ru:Белозёрье